katapult, een Middelnederlandse benaming voor katapult,
 Lepelblijde, een middeleeuwse spanboogkatapult,
 onager, lepelblijde, een middeleeuwse benaming voor de Romeinse torsiekatapult, 
 slingerarmkatapult, een middeleeuwse benaming voor de slingerblijde.

Zie ook 
 Blijde inkomst